Stephen Moore kan syfta på bland andra:

* Stephen Moore, 1:e viscount Mount Cashell (1696–1766), irländsk politiker
 Stephen Moore, 1:e earl Mount Cashell (1730–1790), irländsk politiker
 Stephen Moore, 2:e earl Mount Cashell (1770–1822), irländsk politiker
 Stephen Moore, 3:e earl Mount Cashell (1792–1883), irländsk politiker
 Stephen Moore (skådespelare) (född 1937), brittisk skådespelare
 Stephen Moore (författare) (född 1960), amerikansk författare och ekonomisk kommentator
 Stephen Campbell Moore (född 1979), brittisk skådespelare